«Заклинательница акул» () — триллер 2012 года совместного производства США и ЮАР. Мировая премьера (США, ограниченный показ в кинотеатрах) состоялась 30 марта 2012 года, в России — 12 апреля 2012 года.

Создание 
Съёмки начались в июле 2010 года в заливе Фалс-Бэй неподалёку от Кейптауна, ЮАР, и продолжались шесть недель. В съёмках принимали участие настоящие белые акулы. После этого на протяжении трёх недель в Великобритании, на студии , доснимались отдельные подводные сцены.

Сюжет 

Кейт Мэтьюсон — опытный дайвер, специализирующаяся на психологии белых акул. Она выходит из защитной клетки и плавает с ними. Однажды одна из акул убивает напарника Кейт — Тембу, и с этих пор она прекращает погружения, и начинает заниматься обычными экскурсиями по поверхности океана.

Однажды на горизонте объявляется бывший муж Кейт — Джефф, который приводит к ней Брэди — миллионера, ищущего экстремальных развлечений. Сумма в сто тысяч евро решает всё, и Кейт снова готова к погружению, чтобы потешить самолюбие толстосума.

В ролях 
 Хэлли Берри — Кейт Мэтьюсон, «заклинательница акул»
 Оливье Мартинес — Джефф Мэтьюсон, бывший муж Кейт
 Ральф Браун — Брэди Росс, миллионер
 Люк Тайлер — Нэйт Хэдли
 Марк Элдеркин — Томми Филлипс, моряк
 Сизве Мсуту — Уолтер
 Токо Нцинга — Зуки

 Отзывы 
Фильм получил крайне негативные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes получил рейтинг 0% на основе 19 критиков, со средним баллом 2.6 из 10.

 См. также 
 «Глубокое синее море» — американо-австралийский фильм 1999 года со схожим сюжетом.
 «Открытое море: Новые жертвы» — австралийский фильм 2010 года со схожим сюжетом.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Обзор фильма на сайте filmcritic.com 
 О фильме на сайте blackfilm.com
 О фильме на сайте comingsoon.net
 На сайте kino-teatr.ru: рецензия
 Рецензия на сайте trud.ru, 10 апреля 2012
 Обзор фильма на сайте epochtimes.ru'', 9 апреля 2012

Фильмы США 2012 года
Фильмы ЮАР 2012 года
Фильмы ужасов 2012 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов ЮАР
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры ЮАР
Фильмы ужасов о животных
Фильмы об акулах